Эдуа́рд Каргу́ (; 16 декабря 1925, Гурки — 13 марта 2010, Камблан-э-Менак), при рождении Эдуа́рд Каргуле́вич () — французский футболист польского происхождения, нападающий. Всю свою карьеру провёл во французском клубе «Бордо».

Клубная карьера

Выступления за сборную

Матчи Каргу за сборную Франции 

Итого: 11 матчей / 3 гола; 4 победы, 2 ничьи, 5 поражений.

Достижения 
 Чемпион Франции: 1949/50
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1954

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бордо»